Алексей Селиванов:
 Селиванов, Алексей Алексеевич (1847—1919) — член III Государственной думы от Рязанской губернии.
 Селиванов, Алексей Васильевич (1851—1915) — русский зоолог, статистик и историк, археолог, коллекционер.
 Селиванов, Алексей Гордеевич (1900—1949) — советский военачальник, командир 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса.